Ez a szócikk a Kaliforniába jöttem című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (1990-1991)

Második évad (1991-1992)

Harmadik évad (1992-1993)

Negyedik évad (1993-1994)

Ötödik évad (1994-1995)

Hatodik évad (1995-1996)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái